Lalo, een plaats in Benin
 Édouard Lalo, een Frans componist